La  du Tour d'Espagne s'est déroulée entre le 23 avril et le  entre Almería et Saint-Sébastien. Il se composait de 19 étapes pour un total de . Il a été remporté par l'Espagnol José Manuel Fuente.

Équipes participantes 
 KAS
 Ijsboerke-Colner
 Bic
 Peugeot-BP
 MIC-De Gribaldy-Ludo
 Coelima-Benfica
 La Casera
 Magiglace-Juaneda
 Monteverde

Classement général

Étapes

Classements annexes

Liste des coureurs

Liens externes 
 Le Tour d'Espagne 1974, sur le site officiel du Tour d'Espagne

1974
Sport en Espagne en 1974
Cyclisme sur route en 1974
Sport en avril 1974
Sport en mai 1974